Lumière steht für:

 LUMIERE, eine Datenbank für europaweite Kinobesucherzahlen. 
 Institut Lumière in Lyon 
 Kino Lumière in Göttingen
 (775) Lumière, Asteroid
 Lumière Peak, Berg im Grahamland, Antarktika

Lumière ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine Lumière (1840–1911), französischer Fotograf
 Auguste Lumière (1862–1954), französischer Unternehmer und Erfinder

Siehe auch:
 Brüder Lumière
 Prix Lumières, Filmpreis
 Stade des Lumières, ein Fußballstadion in Lyon